Національна ліга В 1967—1968 — 21-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб ХК «Сьєр».

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Фінальний раунд 

Матч за 1-е місце
 ХК «Лозанна» — ХК «Сьєр» 0:7

Втішний раунд 
                      В  Н  П     Ш     РГ   О
 1 Янг Спрінтерс      5  0  1   28-16  +12  10 
 2 Лугано             3  1  2   23-15  +8    7
 3 Фрібур             3  1  2   32-25  +7    7
 4 СК «Люцерн»        3  1  2   21-17  +4    7
 5 ХК «Санкт-Моріц»   3  0  3   26-17  +9    6
 6 ХК «Мутьє»         2  1  3   21-35  -14   5
 7 ХК «Мартіньї»      0  0  6    8-34  -26   0

Джерела 
 Сезон 1968    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія